Усть-Ужеп — арбан (посёлок) в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва. Входит в состав Сизимского сумона.

Код ОКАТО: 93220825003. Код ОКТМО: 93620425111. Почтовый индекс:668415.
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          51.337609, 
          96.246407
         ]
      }
    }
  ]
}

География 
Селение основано в таёжной местности, у реки Малый Енисей, у впадения в неё р. Ужеп (откуда и русское название).

В арбане одна улица — Набережная.

История 
Место поселения староверов часовенного согласия.

Население

Транспорт 
Водный, автомобильный транспорт

Инфраструктура 
В поселке имеется основная школа (1-9 класс), клуб, таксофон

Экономика 
Туризм. Охота.

Ссылки 
Усть-Ужеп на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Каа-Хемского кожууна